Појам Вилијам VI може да се односи на:

 Вилијам VI Аквитански
 Вилијам VI Монфератски